Khot peut faire référence à :

 Khot, une communauté rurale du marz de Syunik en Arménie;
 Subhash Khot, chercheur en informatique.

En mongol, le mot  (Khot, parfois écrit Hot) signifie « ville ». On le retrouve notamment dans :
 Hohhot, « ville bleue », ville de Mongolie-Intérieure
 Khara-Khoto, « ville noire », autre ville de Mongolie-Intérieure